Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1995 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Australijczyk Jason Crump.

Ćwierćfinały

Thurrock (1) 
 13 maja 1995 r. (sobota),  Thurrock – Arena Essex

Awans: 8 do półfinału

Herning (2) 
 14 maja 1995 r. (niedziela),  Herning

Awans: 8 do półfinału

Stralsund (3) 
 14 maja 1995 r. (niedziela),  Stralsund

Awans: 8 do półfinału

Žarnovica (4) 
brak danych

Półfinały

Piła (1) 
 15 czerwca 1995 r. (sobota),  Piła

Awans: 8+1 do finału
Uwaga: Bo Larsen zastąpił Franka Richta

Olching (2) 
 15 czerwca 1995 r. (sobota),  Olching

Awans: 8+1 do finału
Uwaga: Enrico Hoth zastąpił Mike’a Smitha, Klaus Rasmussen – Andersa Nielsena, Maik Groen – Christophe’a Martina

Finał 
 5 września 1995 r. (wtorek),  Tampere

Bibliografia 
 1995 World Under-21 Final - Tampere 

1995
1995 w sporcie żużlowym